Бікіні — жіночий купальний костюм
 Бікіні — кораловий острів (атол) в Тихому океані
 «Бікіні» — роман польського письменника Януша Вишневського, виданий у 2009 році